Die Bahnrad-Europameisterschaften 2022 wurden vom 11. bis 16. August 2022 in München ausgetragen. Die Messe München diente als Austragungsort. Die Europameisterschaften waren Teil der 2. European Championships.

Am 9. und 10. September fand die Europameisterschaft der Steher auf dem Vélodrome Georges Préveral im französischen Lyon statt.

Programm 
Insgesamt fanden 22 Medaillenentscheidungen statt: Alle Wettbewerbe finden jeweils für Frauen und Männer statt. Gemeldet waren rund 110 Fahrerinnen und rund 130 Fahrer.

Für die Durchführung der EM wurde in der Messehalle C-1, einem der größten säulenfreien Konferenzsälen in Deutschland, eine temporäre Radrennbahn mit einer Länge von 200 Metern eingebaut sowie Tribünen für bis zu 1700 Zuschauer. Die Bahn wird vom deutschen Unternehmen Velotrack geplant und gebaut.

Zeitplan (Finals)

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Scratch

Ausscheidungsfahren

Omnium

Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Steherrennen

Medaillenspiegel 
(ohne Steher-EM)

Aufgebote

Bund Deutscher Radfahrer 
 Frauen Kurzzeit        
 Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Emma Hinze
 Männer Kurzzeit         
 Timo Bichler, Stefan Bötticher, Maximilian Dörnbach, Marc Jurczyk, Nik Schröter
 Frauen Ausdauer       
 Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kröger, Laura Süßemilch, Lea Lin Teutenberg, Ersatz: Lena Charlotte Reißner
 Männer Ausdauer      
 Tobias Buck-Gramcko, Nicolas Heinrich, Roger Kluge, Moritz Malcharek, Theo Reinhardt, Domenic Weinstein, Ersatz: Benjamin Boos

Österreichischer Radsport-Verband 
 Frauen: Verena Eberhardt, Leila Gschwentner, Kathrin Schweinberger
 Männer: Stefan Kovar, Maximilian Schmidbauer, Tim Wafler

Swiss Cycling 
Frauen
 Michelle Andres, Fabienne Buri, Léna Mettraux, Aline Seitz
Männer
 Dominik Bieler, Noah Bögli, Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Lukas Rüegg, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum, Alex Vogel

Siehe auch 
 UEC-Straßen-Europameisterschaften 2022
 UEC-Bahn-Europameisterschaften der Junioren/U23 2022

Weblinks 

 Offizielle Website der European Championships Munich 2022
 Offizielle Webseite der UEC zur Europameisterschaft

Einzelnachweise 

European Championships 2022
2022
Radsportwettbewerb in München
Radsportveranstaltung 2022